De Beker van Finland 2000 (Fins: Suomen Cup) was de 46ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi eindigde op 10 november met de finale in het Finnair Stadium in Helsinki. HJK Helsinki won de beker voor de zevende keer in de clubgeschiedenis (na 1966, 1981, 1984, 1993, 1996 en 1998) door KTP Kotka met 1-0 te verslaan. Het enige doelpunt kwam op naam van Janne Saarinen in de 83ste minuut.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2000
Fins voetbalelftal in 2000

2000
Finland